Distrito Norte (Israel)
Distrito do Norte (Hong Kong)
Distrito administrativo do norte - região administrativa de Moscou 

Para Distritos do Norte (ku) em cidades japonesas ver Kita-ku
Para Distritos do Norte (gu) em cidades coreanas ver Buk-gu

Ver também
Distrito do Leste
Distrito do Oeste
Distrito do Sul

Desambiguação
Desambiguações de topônimos